Iceweasel peut désigner deux navigateurs Web :
 Iceweasel, la version renommée par Debian de Mozilla Firefox
 IceWeasel, l'ancien nom d'IceCat, la version GNU de Mozilla Firefox
Les deux noms se distinguent par leur casse. Le second navigateur a néanmoins été renommé justement pour éviter toute confusion.